Луций Муссий Эмилиан (; ум. 261 или 262) — римский узурпатор.

Муссий Эмилиан вероятно имел италийские корни. Принадлежал к всадническому сословию. Он был офицером Римской армии при Филиппе Арабе и Валериане. В 247 году был «прокуратором обеих гаваней» () в Остии. Позже он стал префектом провинции Египет, где отвечал за выполнение Валериановых законов против христиан.

Он поддержал восстание Макриана против Галлиена (260—261). После поражения Макриана, вероятно, сам объявил себя императором. Галлиен послал полководца Аврелия Теодота против Эмилиана. После короткой борьбы Эмилиан был побежден (до 30 марта 262), схвачен и, позже, задушен в тюрьме.

Литература 
 Usurpers in Egypt: Mussius Aemilianus and Memor. // Körner, Christian. Usurpers under Gallienus. — De Imperatoribus Romanis.

Умершие в 260-е годы
Тридцать тиранов
Монархи, убитые в III веке
Солдатские императоры
Задушенные
Префекты Египта